O Salam Zgharta é um clube de futebol com sede em Zgharta, Líbano. A equipe compete no Campeonato Libanês de Futebol.

História 
O clube foi fundado em 1971.

Notáveis futebolistas

 Samuel Boghossian
 Ben Davis
 Joseph Gittany
 Daniel Karam
 Antonio Finianos
 Pierre Boya
 Youssef Barakat
 Haidar Abdul-Jabar
 Kinan Al-Nemaa
 Mouhannad Louis
 Dadi Antoun

 Ghassan Bou-Rizk
 Sarkis Zikhia Douaihy
 Boutros Karam
 Hachem Khamis
 Jad Maawad
 Antonio Mouawad
 Claude Abou Nehme
 John M. Salloum
 Fawzi Yammine
 Fahd Aodi

Ligações externas 
 Sítio oficial 

Clubes de futebol do Líbano
Clubes de futebol fundados em 1971